ANT eller Ant, akronymet og navnet henviser til forskellige artikler:

 Ant (computerprogram) – Apache Ant, computerprogram til styring af javaprogrammer
 ANT (trådløst datanet) – propietær trådløst datanet-protokol
 Ant War – computerspil på nettet
 Ant Bully – digitalt action- og eventyrspil
 Ant (producer) – musikproducer Anthony Davis